El trenta setè Campionat del Món «A» d'hoquei patins masculí es disputà a San José (Estats Units) del 6 al 13 d'agost de 2005.

Els equips classificats en les tres darreres places van passar a disputar el Campionat del Món "B" 2006, a Montevideo (Uruguai).

La selecció catalana havia guanyat una plaça per participar-hi, en proclamar-se campiona del Món "B" de 2004, però la revocació de la seva oficialitat com a membre provisional en una assemblea de la Federació Internacional de Patinatge a Roma va provocar que Macau la substituís.

Participants

Fase Regular 
Els horaris corresponen a l'hora dels Estats Units (zona horària: UTC-7), als Països Catalans són 8 hores més.

Llegenda 
En les taules següents:

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Fase Final

Del novè al setzè lloc

Quarts de final

Del tretzè al setzè lloc

Del novè al dotzè lloc

Del cinquè al vuitè lloc

Semifinals

Quinzè i setzè lloc

Tretzè i catorzè lloc

Onzè i dotzè lloc

Novè i desè lloc

Setè i vuitè lloc

Cinquè i sisè lloc

Tercer i quart lloc

Final

Classificació final

Enllaços externs 
 Rink-hockey.net - Resultats del campionat  

Competicions d'hoquei sobre patins mundials
Competicions d'hoquei sobre patins masculines
Competicions d'hoquei sobre patins del 2005